Praeger peut faire référence à : 
 Cheryl Praeger (née en 1948), mathématicienne australienne.
 Robert Lloyd Praeger (1865-1953), naturaliste et écrivain irlandais.
 Heinrich Praeger (1783-1854), maître de chapelle, violoniste, guitariste, et compositeur allemand.